Список содержит составы сборных, принимавших участие в розыгрыше Мировой бейсбольной классике 2006 года. В соревнованиях участвовало шестнадцать команд. По регламенту соревнований в заявку команды могло входить до тридцати игроков, в том числе тринадцать питчеров и три кэтчера. Замена травмированных спортсменов допускалась до начала турнира.

Группа А

Китай 
Главный тренер —  Джим Лефебвр. Итог — четвёртое место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Тайвань 
Главный тренер — Линь Хуавэй. Итог — третье место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Япония 
Главный тренер — Садахару О. Итог — победитель турнира. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Южная Корея 
Главный тренер — Ким Инсик. Итог — полуфинал. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Группа В

Канада 
Главный тренер — Эрни Уитт. Итог — третье место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Мексика 
Главный тренер — Франсиско Эстрада. Итог — четвёртое место в группе второго раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

США 
Главный тренер — Бак Мартинес. Итог — третье место в группе второго раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

ЮАР 
Главный тренер — Рик Магнанте. Итог — четвёртое место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Группа С

Куба 
Главный тренер — Ихинио Велес. Итог — финалист. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Нидерланды 
Главный тренер — Роберт Энхорн. Итог — третье место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Панама 
Главный тренер — Анибал Релус. Итог — четвёртое место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Пуэрто-Рико 
Главный тренер — Хосе Окендо. Итог — четвёртое место в группе второго раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Группа D

Австралия 
Главный тренер — Джон Дибл. Итог — четвёртое место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Доминиканская Республика 
Главный тренер — Мэнни Акта. Итог — полуфинал. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Италия 
Главный тренер — Мэтт Галанте. Итог — Третье место в группе первого раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Венесуэла 
Главный тренер — Луис Сохо. Итог — третье место в группе второго раунда. Заявка команды приведена в соответствии с официальным сайтом турнира.

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на baseball-reference.com

2006 год в бейсболе
Мировая бейсбольная классика